Пара Сергей Стаховский / Михаил Южный — победители турнира.

Сеянные 

  Махеш Бхупати /  Леандер Паес (Четвертьфинал)
  Марцин Матковски /  Мариуш Фирстенберг ''(Первый раунд)

<ol start="3">
 Ненад Зимонич /  Микаэль Льодра (Полуфинал)
 Лукаш Длоуги /  Пол Хенли (Четвертьфинал)

Сетка

Ссылки 
 Сетка турнира

Теннисный чемпионат Дубая 2011